Das European Darts Matchplay 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 9. bis zum 11. Juni 2017 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das sechste Event der European Darts Tour 2017, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war wie im Vorjahr die edel-optics.de Arena in Hamburg.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 6:3-legs gegen den Österreicher Mensur Suljović durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeld ausgeschüttet, damit wurden £ 20.000 mehr als im Vorjahr verteilt. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Benito van de Pas
  Dave Chisnall
  Jelle Klaasen
  Kim Huybrechts
  Alan Norris
  James Wade
  Ian White
  Joe Cullen
  Michael Smith
  Daryl Gurney
  Cristo Reyes
  Mervyn King

Sieger des UK Qualifier
  Stephen Bunting
  Lee Bryant
  Adrian Lewis
  Peter Hudson
  Kyle Anderson
  Andy Hamilton
  James Wilson
  Richard North
  Chris Dobey
  Darren Webster
  Andy Jenkins
  Justin Pipe
  Nathan Aspinall
  Micky Mansell
  John Henderson
  Peter Jacques
  Brendan Dolan
  Chris Quantock

Sieger des West & South Europe Qualifier
  John Michael
  Kenny Neyens
  Mike De Decker
  Jimmy Hendriks
  Vincent van der Voort
  Christian Kist
  Antonio Alcinas
  Dirk van Duijvenbode

Sieger des Host Nation Qualifier
  Erik Tautfest
  Martin Schindler
  Max Hopp
  Mike Holz

Nordic & Baltic Qualifier
  Marko Kantele

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
9. Juni 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017
Dartwettbewerb in Hamburg